Europamästerskapet i futsal 2001 spelades i Ryssland 22–28 februari 2001 och var den 3:e upplagan av Europamästerskapet i futsal. Åtta landslag deltog i Europamästerskapet.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Källor
 Rsssf.com

2001
Futsalåret 2001
2001 i Ryssland
Futsal i Ryssland
Sportevenemang i Ryssland